Кусакино — название населённых пунктов:

Россия 
 Кусакино — деревня в Ковровском районе Владимирской области.
 Кусакино — деревня в Буйском районе Костромской области.
 Кусакино — деревня в Волоколамском районе Московской области.